

Antroponimi 

 Ricci – cognome italiano
 Ricci DJ – disc jockey italiano

Altro
 13642 Ricci – asteroide
 Basilica dei Santi Vincenzo e Caterina de' Ricci – chiesa di Prato
 Chiesa di Santa Margherita in Santa Maria de' Ricci – chiesa di Firenze
 Clan Ricci – clan camorristico
 Palazzo Ricci – Palazzo di Capitignano
 Ricci – nobile famiglia fiorentina
 Tensore di curvatura di Ricci – in geometria differenziale, un tensore
 Torre dei Ricci – edificio di Firenze

Pagine correlate
 Riccio